Comité 30 juni-1 juli (Almere)
 Comité 30 juni-1 juli (Amersfoort)
 Comité 30 juni-1 juli (Amsterdam)
 Comité 30 juni-1 juli (Arnhem)
 Comité 30 juni-1 juli (Tilburg)
 Comité 30 juni-1 juli (Utrecht)
 Comité 30 juni-1 juli (Zaanstreek)
 Comité 30 juni-1 juli (Zwolle)